Proof poate avea mai multe semnificații:
 Proof, un rapper și actor american din Detroit, Michigan.
 Proof, calitate deosebită a unei monede.